Příjmení Holmström nosí více významných osobností:

 Bengt Holmström (* 1949) – finský ekonom
 Johanna Holmströmová (* 1981) – finská švédsky píšící novinářka a spisovatelka
 Tomas Holmström (* 1973) – švédský profesionální hokejista

Externí odkazy